2 miejscowości w Polsce: 
 Węglewice – wieś w woj. łódzkim, w pow. łęczyckim, w gminie Witonia 
 Węglewice – wieś w woj. łódzkim, w pow. wieruszowskim, w gminie Galewice

Zobacz też 
 Węglowice